Jack Hickey ist der Name folgender Personen:
* Jack Hickey (Rugbyspieler) (John Joseph Hickey; 1887–1950), australischer Rugbyspieler, Olympiasieger 1908
 Jack Hickey (Schauspieler) (* 1989), irischer Film- und Fernsehschauspieler

Siehe auch:
 John Hickey